

Cucina 
 Turón – dolce filippino

Geografia 
 Turon – fiume dell'Australia
 Turón – comune della Spagna
 Turón – parrocchia civile della Spagna
 Turon – comune del Kansas (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 Turrón